Международный теннисный турнир в Сучжоу 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования прошли в Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай, с 8 по 14 октября.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Се Шувэй (№ 38 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Се Шувэй выигрывает 3й титул в сезоне и 23й за карьеру на соревнованиях федерации.
 Дуань Инъин уступила 2й финал в сезоне и 5й за карьеру на соревнованиях федерации.

Парный разряд

Факты 
 Тимея Бачински выигрывает 2й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре федерации.
 Каролин Гарсия выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.

Ссылки

См. также 
 Международный теннисный турнир в Сучжоу
 Цикл женских турниров ITF 2012

Китай
Теннис
Октябрь 2012 года
Международный теннисный турнир в Сучжоу